Біггс () — прізвище.

Прізвище 
 Гейл Біггс (1970) — австралійська тенісистка.
 Джейсон Біггс (1978) — американський актор.
 Тайрелл Біггс (1960) — американський професійний боксер, олімпійський чемпіон і чемпіон світу серед аматорів.